Теодор Хендрик ван де Велде (; , Леуварден, Нидерланды, — , близ Локарно, Швейцария) — голландский гинеколог, сексолог, директор Института гинекологии в Харлеме.

Биография 
По национальности фриз.

В 1905 году опубликовал серию двухфазовых графиков базальной температуры и отметил, что продолжительность периода повышенных температур во второй фазе (до менструации) не зависит от продолжительности менструального цикла, тем самым продемонстрировав, что лютеальная фаза постоянна, и связав повышение базальной температуры с овуляцией. В 1926 году он установил, что жёлтое тело вызывает повышения температуры после овуляции. Ван де Велде также отмечал появление цервикальной жидкости и межменструальных болей в дни, близкие к овуляции.

Получил международную известность после того, как в 1926 году вышла его книга «Идеальный брак» (), исследующая чувственность и эротику в семейных отношениях. В 1932 году книга была внесена римско-католической церковью в Индекс запрещённых книг, выдержав к тому времени в Германии 42 издания. Перевод на английский язык был выпущен 46 раз, и его суммарный тираж достиг полумиллиона экземпляров. В Швеции вплоть до 60-х годов книга считалась порнографической, и на её распространение были наложены возрастные ограничения.

В Германии после прихода нацистов к власти книга ван де Велде «Холодность в браке» была включена в список книг, подлежащих сожжению.

Погиб в авиакатастрофе.

Издания на русском языке 
 Тайники брака и техника красоты в связи с проблемой годности к браку. — Книгоиздательство «Общедоступная библиотека», 1915. — 200 с.
 Ненормальности и уклоны в браке (об их причинах и борьбе с ними). — Рига: Ориент, 1928. — 272 с.
 Плодовитость в браке. Меры влияния на плодовитость в желаемом направлении. — Рига: Ориент, 1928. — 290 с.
 Техника брака. Совершенный брак — опыт исследования и техники. — Рига: Ориент, 1928. — 262 с.
 Техника брака. — Т.: Lantek, 1986. — 272 с.
 Техника брака. Совершенный брак — опыт исследования и техники. — Таллинн: Ээсти теннис, 1990. — 272 с.
 Супружество и техника идеального брака. — Рига: Надежда, 1991. — 256 с. — ISBN 5-401-00690-X.
 Современная энциклопедия молодых супругов. — М.: АСТ; Мн: Родиола-Плюс, 1999. — 672 с. — ISBN 5-237-01995-1.

Примечания

Литература 
 Felder, D. Die idealste und vollkommenste Ehe. — Braunschweig: Planet-Verlag, 1952.
 Lindeboom, G. Dutch medical biography, 1984.
 Reimann, Hans. Die voll und ganz vollkommene Ehe. Eine Parodie auf van de Velde. — Berlin und Leipzig: Medizynischer Verlag Paul Steegemann, 1929.
 Smith, Elinor Goulding. Die absolut vollkommene Ehe. — Zürich: Diogenes, 1964.

Ссылки 

Родившиеся в Леувардене
Умершие в кантоне Тичино
Погибшие в авиакатастрофах в Швейцарии
Сексологи Нидерландов
Гинекологи по алфавиту
Гинекологи Нидерландов